

Toponyme 
 Le Bombo est un pic du Mayombe entre la République démocratique du Congo et la République du Congo.
 Le Bombo est un affluent du Congo.

Homonyme 
 Manolo el del Bombo, le plus célèbre supporter du Valence CF.

Paronyme 
 Bernard Bombeau, historien français.

Film 
 Ecce Bombo, film italien de Nanni Moretti sorti en 1978.

Musique 
 Le Bombo est un gros tambour des Andes à l'origine taillé dans la masse d'un tronc d'arbre et muni de peaux de chèvre.